James Bland ist der Name folgender Personen:

* James Bland (Sänger) (1798–1861), englischer Opernsänger (Tenor)
 James A. Bland (1854–1911), US-amerikanischer Musiker und Songwriter 

Siehe auch:
 James Blunt (* 1974), britischer Singer-Songwriter